Fasching – film del 1921 diretto da Frederic Zelnik
Fasching – film del 1939 diretto da Hans Schweikart